Název Růžodol může mít více míst:

 Růžodol I – městská čtvrť statutárního města Liberce (Liberec XI)
 Růžodol (Litvínov) – zaniklá osada v okrese Most
 Růžodol (Kořenov) – lokalita v katastrálním území Polubný v obci Kořenov v okrese Jablonec nad Nisou
 Růžodol – známý park představující české království nacházející se v Karlíně v 18. století

…nebo jako součást názvu:

 Horní Růžodol – městská čtvrť statutárního města Liberce (Liberec VII)